

Computação
 Root (usuário)
 Root no Android

Lugares
Root (Suíça)

Pessoas
Elihu Root
George Frederick Root
Jack Root
James Root
Martha Root